Poecilopsis borealis är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Rangnow 1935. Poecilopsis borealis ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
borealis